Lascuarre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lascuarre (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Lascuarre (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar